Aksuu (auch Ak-Suu) (kirgis. Аксуу oder Ак-Суу mit der Bedeutung „weißes Wasser“) bezeichnet verschiedene geographische Objekte in Kirgisistan:

Orte und Verwaltungseinheiten:
 Bezirk im Gebiet Yssykköl, siehe Rajon Ak-Suu 
 Aksuu (Leilek), Dorf im Rajon Leilek (Gebiet Batken)
 Aksuu (Moskowski), Dorf im Rajon Moskowski (Gebiet Tschüi)

Flüsse:
 Aksuu (Syrdarja), linker Nebenfluss des Syrdarja
 Aksuu (Dschergalan), linker Nebenfluss des Dschergalan
 Aksuu (Tschüi), linker Nebenfluss des Tschüi

Siehe auch:
 Aksu